Portugalia:
 Ramada – wieś w gminie Odivelas

Tunezja:
 Ramada – miasto

Inne:
 ramada (Liza ramada) – gatunek ryby z rodziny mugilowatych
 Ramada Renaissance – dawna nazwa sieci hotelowej Renaissance Hotels
 Ramada Worldwide – amerykańska  sieć hotelowa